

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sand Springs – città situata tra la Contea di Osage e la Contea di Tulsa, Oklahoma
 Sand Springs – CDP della Contea di Howard, Texas